Verdensmesterskabet i fodbold for kvinder (FIFA Women's World Cup) er en turnering, der siden 1991 er afholdt hvert fjerde år. Mesterskabet arrangeres af verdensfodboldforbundet FIFA.

Inden FIFA's turnering var der et uofficielt verdensmesterskab fra 1970 og frem. De to første år blev Danmark verdensmestre, begge gange efter at have mødt værtsnationen i finalen: I 1970 2-0 mod Italien og i 1971 vandt Danmark over Mexico med 3-0.

Afholdte mesterskaber

U-20 VM 
Verdensmesterskabet i fodbold for kvinder under 20 blev for første gang afholdt i år 2002 hvor USA fik æren af den første sejr i VM for kvinder under 20.

Optælling af vindere gennem tiden.
{| class="wikitable sortable"
! Verdensmestre
! År
|-
| 
| 3 (2002, 2008, 2012)
|-
| 
| 2 (2004, 2010)
|-
| 
| 1 (2006)
|-
|}

U-17 VM 
Verdensmesterskabet i fodbold for kvinder under 17 er siden 2008 blevet afholdt af FIFA.

Optælling af vindere gennem tiden.

{| class="wikitable"
! Verdensmestre
! År
|-
| 
| 1 (2012)
|-
| 
| 1 (2008)
|-
| 
| 1 (2010)
|}

Rekorder og statistikker

Optælling af vindere gennem tiden
{| class="wikitable sortable"
! Verdensmestre
! År
|-
| 
| 3 (1991, 1999, 2015)
|-
| 
| 2 (2003, 2007)
|-
| 
| 1 (1995)
|-
| 
| 1 (2011)
|-
|}

Topscorer alle tider

Deltaget i flest turneringer (spillere)

*Spillede ikke, men var en del af truppen.

Flest kampe (spillere)

Se også 
 EM i fodbold for kvinder